Il doppio del Virginia Slims of Houston 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Manon Bollegraf e Martina Navrátilová erano le detentrici del titolo, ma solo la Bollegraf ha partecipato in coppia con Nicole Arendt.

La Arendt e la Bollegraf hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Wiltrud Probst e Rene Simpson.

Teste di serie
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (campionesse)
 Katrina Adams /  Zina Garrison-Jackson (quarti di finale)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Wiltrud Probst /  Rene Simpson (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Houston 1995